Epeira margaritacea est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Epeira margaritacea Risso, 1826 est synonyme d'Argiope lobata (Pallas, 1772)
 Epeira margaritacea Doleschall, 1859 nec Risso, 1826 est synonyme de Cyrtophora moluccensis (Doleschall, 1857)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Araneidae